Localități în Polonia:
 Bielsko-Biała — un municipiu în voievodatul Silezia
 Biała — un oraș în județul Prudnik, voievodatul Opole
 Biała Piska — un oraș în județul Pisz, voievodatul Varmia și Mazuria
 Biała Podlaska — un munucipiu în voievodatul Lublin
 Biała Rawska — un oraș în județul Rawa Mazowiecka, voievodatul Łódź
 Biała, Pajęczno, sat in voievodatul Łódź

Localități în Bulgaria:

 Biala, oraș în Obștina Biala, Regiunea Ruse
 Biala, oraș în Obștina Biala, Regiunea Varna
 Biala, sat în Obștina Sliven, Regiunea Sliven